Diefenbach, o Dieffenbach, può riferirsi a:

Geografia
Diefenbach, comune tedesco della Renania-Palatinato
Dieffenbach-lès-Wœrth, in tedesco Diefenbach bei Wörth – comune francese del dipartimento del Basso Reno
Dieffenbach-au-Val, comune francese del dipartimento del Basso Reno

Persone
Ernst Dieffenbach (1811-1855) – botanico tedesco
Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847) – chirurgo tedesco
Karl Wilhelm Diefenbach (1851-1913) – pittore tedesco vissuto nell'isola di Capri
Joseph Dieffenbach (1796-1863) – botanico austriaco, dedicatario del genere Dieffenbachia
Lorenz Diefenbach (1806-1883) – linguista, etnologo, scrittore, erudito e pastore tedesco

Altro
6059 Diefenbach – asteroide della fascia principale